Chiesa di San Terenziano, a Cavriago
 Chiesa di San Terenziano, a Nicorvo
 Chiesa di San Terenziano, a Fraore, frazione di Parma